Abbas Ahmed Khamis – calciatore bahreinita
 Abdusalam Khamis – ex calciatore libico
 Abubaker Kaki Khamis – mezzofondista sudanese
Ali Khamis – pallamanista bahreinita
Ali Khamis Khamis – velocista e ostacolista bahreinita
 Imad Khamis – politico siriano
 Juliano Mer-Khamis – attore, attivista, regista e sceneggiatore israeliano
 Leena Khamis – calciatrice australiana
 Mohammad Khamis – calciatore emiratino
 Salem Khamis – calciatore emiratino